Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Кончіта Мартінес виграла титул, перемігши у фіналі Наташу Звєрєву з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Мартіна Навратілова (2-ге коло)
  Габріела Сабатіні (2-ге коло)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (фінал)
  Марі П'єрс (півфінал)
  Зіна Гаррісон-Джексон (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (3-тє коло)
  Забіне Гак (3-тє коло)
  Лорі Макніл (1-ше коло)
  Бренда Шульц (3-тє коло)
  Чанда Рубін (1-ше коло)
  Лейла Месхі (3-тє коло)
  Джинджер Гелгесон (чвертьфінал)
  Барбара Ріттнер (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Family Circle Cup 1994 Draw

1994
Тур WTA 1994